Lollipop bezeichnet:
 eine Süßigkeit, siehe Dauerlutscher
 Lollipop (Band), eine italienische Girlgroup
 eine Version des Android-Betriebssystems, siehe Liste von Android-Versionen#Lollipop
 Lollipop (Lied), ein 1958 von The Chordettes populär gemachtes Lied
 eine Radiosendung auf SWF3, siehe SWF3#Lollipop